Дрампян () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Дрампян, Рубен Григорьевич (1891—1991) — советский учёный-искусствовед, директор Государственной картинной галереи Армении (1925—1951).
 Дрампян, Хажак Андраникович (1923—2016) — советский государственный и партийный деятель, министр автомобильного транспорта Армянской ССР (1978—1988).